Klinkhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Klinkhammer (1903–1997), deutscher Geistlicher
 Frank Klinkhammer (* 1961), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Gritt Klinkhammer (* 1965), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Hans Klinkhammer (* 1953), deutscher Fußballspieler

 Horst Klinkhammer (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Lutz Klinkhammer (* 1960), deutscher Historiker
 Otto Klinkhammer (1928–2020), Chefredakteur und Programmdirektor des Saarländischen Rundfunks
 Rob Klinkhammer (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Sandra Klinkhammer (* 1976), deutsche Jazz- und Popsängerin und Klarinettistin
 Thessa Klinkhammer (1859–1934), deutsche Schauspielerin
 Thomas Klinkhammer (* 1961), deutscher Dirigent, Musiker und Offizier

Siehe auch:
 Klinghammer
 Klinckhamer